Бьюик (англ. Bewick, а также Buick) — фамилия английского происхождения.

Bewick 
 Бьюик, Томас (Thomas Bewick) — английский художник и гравёр.
 Бьюик, Бридж (Bewick Bridge) — английский викарий и математик.
 Бьюик, Уильям (художник) (William Bewick) — английский художник.
 Бьюик, Даррен (Darren Bewick) — британский футболист.
 Бьюик, Полин (Pauline Bewick) — ирландская актриса.

Buick 
 Бьюик, Дэвид Данбар (David Dunbar Buick) — американский промышленник и предприниматель.
 Бьюик, Дэвид (политик) (David Buick) — новозеландский политик.
 Бьюик, Глен (Glen Garvie James David Buick) — канадский дипломат.
 Бьюик, Уильям (жокей) (William Buick) — британский и датский жокей норвежского происхождения.

См. также 
 Buick — американская автомобилестроительная компания, в настоящее время — дочернее предприятие GM.